Jak-50 – myśliwiec przechwytujący
 Jak-50 – samolot treningowy